Jodokuskirche/-kapelle oder Jodokskirche/-kapelle ist der Name verschiedener Kirchengebäude, die das Patrozinium des heiligen Jodok (auch Jodocus, Jodokus, Judochus, Jobst, Jost, Joost, Josse, Joist, Yuzek, Juzeg, Jeg, Jouveen, Judganoc etc.) tragen:

Deutschland 
 Kirche Unserer lieben Frau im Ostrachtal und St. Jodokus in der Gemeinde Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Pfarrkirche St. Jodokus in Bielefeld
 Ehemaliges Jostbergkloster in Bielefeld
 Sankt-Jodokus-Kirche in Börger, Niedersachsen
 St. Jodokus (Wewelsburg) in Büren-Wewelsburg
 St.-Jodokus-Kirche in Chemnitz-Glösa
 Pfarrkirche St. Jodokus in Enkingen
 Ehemaliges Kloster St. Jobst in der Gemeinde Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kirche St. Jodocus in Göschitz
 Wallfahrtskapelle St. Jodok in Haunswies
 St. Jodokus in Immenstaad am Bodensee
 St. Jobst in Jobstgreuth
 Begräbniskirche St. Just in Kamenz
 ehem. Kirche St. Jodok in Konstanz (Kreuzlingerstraße)
 Stadtpfarrkirche St. Jodok in Landshut
 Wallfahrtskapelle St. Jost in Langenfeld (Eifel)
 St. Jobst (Lehrberg), Kirchenruine
 Pfarrkirche St. Jodokus in Lennestadt-Saalhausen
 St. Jost (Marburg)
 Evang. Pfarrkirche St. Jobst in Nürnberg-Erlenstegen, Teil eines früheren Siechenkobels
 St.-Jobst-Kirche in Odisheim
 St. Jobst (Ornbau)
 Pfarrkirche St. Jodok in Ottenau
 Filialkirche St. Jodokus (Ottendorf) in Ottendorf
 Pfarr- und Jugendkirche St. Jodok in Ravensburg
 St. Jobst in Rehau
 St. Jodokus in Rödersdorf
 Friedhofskapelle St. Jodok in Scheinfeld
 St. Jodokus (Schwäbisch Hall), profaniert
 Alte Pfarrkirche St. Jodok in Senden
 Denkmal und ein Gedenkstein am Standort der ehemaligen Kapelle in Stinstedt
 St. Jodok in Tännesberg
 Ehemaliges Leprosorium St. Jost in Trier-Biewer
 St. Jodokkirche in Überlingen
 St. Jodokus in Unterwurmbach
 Pfarrkirche St. Jodokus in Waghäusel-Wiesental
 St.-Georg-Christophorus-Jodokus-Kirche in Walsrode-Stellichte
 Sankt Joost (Wangerland), Niedersachsen

Österreich 

Tirol
 Pfarrkirche St. Jodok am Brenner
 Hll. Jodok und Lucia in Völs

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bezau
 Pfarrkirche Schruns
 Pfarrkirche Mittelberg (Vorarlberg)

Schweiz 

 St. Jost-Kapelle in Ennetbürgen
 St. Jost bei Galgenen, Kanton Schwyz
 Pilgerkapelle St. Jost in Oberägeri
 Jost- und Antoniuskapelle (Alikon) bei Sins

Weitere

Belgien 
 Kirche Saint-Josse/Sint-Joost in Saint-Josse-ten-Noode, einer Gemeinde der Region Brüssel-Hauptstadt

Niederlande 
 Sint Joostkapel (Gouda)
 Sint Jodocuskerk (Oosterland) in der Gemeinde Schouwen-Duiveland, Provinz Zeeland

Polen 
 St.-Jodok-Kirche, Sątopy (deutsch Santoppen) - Ermland

Slowenien 
 Sveti Jošt nad Kranjem

Tschechien 
 St. Jost (Český Krumlov)

Siehe auch 
 Jodok

Weblinks 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)